benzoazepiny, m.in. 1H-benzo[b]azepina, 
 chinalidyna, 
 lepidyna, 
 naftyloaminy:
 1-naftyloamina, 
 2-naftyloamina,